«Больни́ца Ни́кербокер» () — американский драматический телесериал канала Cinemax, премьера которого состоялась 8 августа 2014 года. Сериал повествует о карьере и личной жизни доктора Джона Тэккери, а также о персонале нью-йоркской больницы «Никербокер» в начале двадцатого века. Стивен Содерберг срежиссировал все 20 серий телесериала.

10 июля 2014 года телеканал продлил показ сериала на второй сезон из 10 эпизодов, который так же, как и первый, полностью отснят Стивеном Содербергом. Премьера второго сезона состоялась 16 октября 2015 года. 23 марта 2017 года стало известно о закрытии сериала после двух сезонов. 

25 сентября 2020 стало известно, что «Больница Никербокер» получит третий сезон. Как рассказал сам Содерберг в интервью The Playlist, в продолжении речь пойдёт о персонаже Андре Холланда, докторе Элджерноне Эдвардсе. Сценаристы первых двух сезонов в лице Джека Эмиела и Майкла Беглера вернулись к своей работе и уже написали пилотный эпизод.

Инициаторами идеи выступили режиссёр Барри Дженкинс и Андре Холланд. Сам Содерберг возьмёт на себя функции продюсера.

Сюжет 
Действие медицинской драмы разворачивается в 1900 году в нью-йоркском госпитале «Никербокер», где врачи борются за жизни пациентов в отсутствие на тот момент антибиотиков и современных технологий. В сериале параллельно развиваются несколько сюжетных линий:
 Джон Тэккери, который назначен главным хирургом больницы, преодолевает свою тайную зависимость от наркотиков.
 Элджернон Эдвардс, выпускник Гарвардского университета, — единственный темнокожий врач среди остального белого персонала больницы. Ему предстоит выстоять против расовых предрассудков и завоевать репутацию специалиста высокого класса, в то время как больница старается привлечь более обеспеченную клиентуру.
 Одновременно раскрывается история развития службы скорой помощи, — тех времён, когда между санитарами за право доставить пациента в больницу разворачивалось настоящее кулачное побоище.

В ролях

Производство 
Съёмки начались в конце сентября 2013 года в Нью-Йорке. Доктор Стели Бернс, основатель и генеральный директор The Burns Archive (самой крупной частной коллекции медицинских фотографий, снятых в период с 1839 по 1950 год) оказал значительную помощь в качестве медицинского советника по приданию большей реалистичности и аутентичности больничных сцен и сцен хирургии.

Эпизоды

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Исторические телесериалы о 1900-х годах
Медицинские телесериалы США
Программы — лауреаты премии Пибоди
Программы телеканала Cinemax
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы Anonymous Content